BD-10 3166 est une étoile naine (classe de luminosité ) jaune (type spectral G4) située à une distance d'environ  du Soleil, dans la constellation australe de la Coupe. De magnitude apparente 10,08 dans le spectre visible, elle n'est pas observable à l'œil nu depuis la Terre.

BD-10 3166 possède une masse proche de celle du Soleil (). Elle est l'objet primaire d'un système planétaire dont l'unique objet secondaire connu (en ) est  une planète confirmée de type Jupiter chaud. Elle est située à 0,04 unité astronomique de son étoile, complète son orbite en , et sa masse est égale à 0,59 fois celle de Jupiter. Elle a été découverte en 2000 par la méthode des vitesses radiales, à partir de données collectées à l'observatoire W.M. Keck avec le spectrographe HIRES.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes 
 Étoile 
 
 
 Planète 
 
 
 
 

Constellation de la Coupe
Étoile de type spectral GV
Système planétaire
Objet du Bonner Durchmusterung
Objet du catalogue 2MASS